Мятеж реформаторов:

 Другое название восстания декабристов
 Мятеж реформаторов — книга Якова Гордина